; 1 ноября 1958 года, Иватэ, Япония) — японский прелат, вербист. Епископ Ниигаты с 29 апреля 2004 по 25 октября 2017. Архиепископ Токио с 25 октября 2017.

Биография 
В марте 1985 года Тарцизий Исао Кикути принял вечные обеты в монашеской конгрегации вербистов. 15 марта 1986 года Тарцизий Исао Кикути был рукоположён в священника.

29 апреля 2004 года Римский папа Иоанн Павел II назначил Тарцизия Исао Кикути епископом Ниигаты.20 сентября 2004 года состоялось рукоположение Тарцизия Исао Кикути в епископа, которое совершил архиепископ Токио Пётр Такэо Окада в сослужении с епископом Иокогамы Рафаилом Масахиро Умэмурой и епископом Уравы Марцеллином Тайдзи Тани.

Ссылки 
 Информация  
 Diocese of Niigata  

Епископы Ниигаты
Вербисты